Homogaster redii är en ringmaskart som beskrevs av Karel Rosa. Homogaster redii ingår i släktet Homogaster och familjen Glossoscolecidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gördelmaskar
redii